RAI Mux 1 — первый мультиплекс наземного цифрового телерадиовещания Италии, созданный акционерным обществом Rai Way — дочерним предприятием телерадиокомпании RAI. Доступен на всей территории Италии: в его диапазоне работают 2156 передатчиков.

Дециметровые частоты по регионам Италии 
Первый мультиплекс RAI является единственным мультиплексом для трансляции в многочастотной сети на ультракоротких (третий поддиапазон) и дециметровых волнах в большинстве районов (четвёртый и пятый поддиапазоны). Обладает лучшим качеством передачи сигнала по сравнению с аналоговым вещанием.

Каналы

Телевидение

Основные

Региональные

Радиостанции

См. также 
 RAI Mux A
 RAI Mux B
 RAI Mux 2
 RAI Mux 3
 RAI Mux 4
 RAI Mux 5
 RAI Mux 6

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Rai Way  

RAI
Цифровое телевидение в Италии
Телеканалы Италии